D2 steht für:
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Angola
 D2 (Computer), Rechenautomat von N. J. Lehmann
 Renault Char D2, französischer Panzer der Zwischenkriegszeit
 Deuterium in der molekularen Form D2
 Diablo II, Computerspiel
 documenta II, Welt-Kunstausstellung in Kassel 1959
 Fraunhoferlinie D2 des Natriums, siehe Fraunhoferlinie
 Nikon D2-Serie, digitale Spiegelreflexkameras, siehe Nikon D2H und Nikon D2X
 Pro D2, Rugbyliga in Frankreich
 Space-Shuttle-Mission 1993, deutsch-amerikanisch, siehe STS-55
 Vitamin D2, siehe Ergocalciferol
 D2-Netz, deutsches Mobilfunknetz, siehe D-Netz#D2-Netz

Straßen:
 Dálnice 2, Autobahn in Tschechien
 Diaľnica D2, Autobahn in der Slowakei
 Državna cesta D2, Nationalstraße in Kroatien
 D-Route 2, der deutsche Teil der EuroVelo-Route 10, siehe Ostseeküstenroute (D2)

D-2 steht für: 
 D-2 (Mixtape), das zweite Mixtape des südkoreanischen Rappers Agust D

Д2 steht für:
 SŽD-Baureihe Д2, Baureihe sowjetischer Dieseltriebwagen

d2 steht für:
 Test d2, psychologischer Leistungstest

Siehe auch:
 2D (Begriffsklärung)

D2